Plaats in Indonesië
 Sarwodadi (Bantarbolang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Sarwodadi (Comal), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Sarwodadi (Pejawaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java